Имбрамови́це () — населённые пункты в Польше.

 Имбрамовице — село в гмине Тшичёнж Олькушского повята Малопольского воеводства.
 Имбрамовице — село в гмине Жарув Свидницкого повята Нижнесилезского воеводства.